Awaran (urdu nyelven:آواران) egy város Pakisztán délnyugati részén, Beludzsisztán tartományban. Awaran kerület központja, és mint ilyen, egyben egy több települést is átfogó közigazgatási egység, egy tehsil központja is.

Források 

Pakisztán települései
Beludzsisztán (Pakisztán)